Kontinenz, von lateinisch continentia „Zurückhaltung“, steht für:

 Kontinenz (Medizin), Vermögen, Körperausscheidungen zurückzuhalten
 Kontinenz (Tanz), Pose des höfischen Tanzes

Siehe auch:
 Contenance
 Kontinent
 Kontingenz